La Leaders Cup 2016, o Disneyland Paris Leaders Cup LNB per ragioni di sponsorizzazione, è la 20ª Leaders Cup (la 4ª con il nome di Leaders Cup).

Tabellone

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2015-2016

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2016
Leaders Cup